Сотута има више значења:

 Општина Сотута (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сотута (Сотута, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику